Pietralata, o 21º quartiere de Roma
 Pietralata, filme de 2008 de Gianni Leacche

Desambiguação